Microgame può riferirsi a:
 Microgame – azienda italiana attiva nel campo delle scommesse
 Microgame – wargame o gioco da tavolo pubblicato in una confezione minimale